Мы́шкинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — город Мышкин.

География 
Площадь 1111,25 км² (17-е место среди районов). Район граничит на севере с Некоузским, на востоке — с Рыбинским и Большесельским, на юге — с Угличским районами Ярославской области, на западе — с Тверской областью.

Основные реки — Волга, Юхоть, Сутка.

История 
Район образован 10 июня 1929 года на части территории бывшего Мышкинского уезда (1777—1923) в составе Рыбинского округа Ивановской промышленной области. В 1935 году во вновь образованный Большесельский район переданы Алексинский и Гарский сельсоветы. 11 марта 1936 года район вошел в состав Ярославской области. 18 декабря 1944 года 7 сельсоветов отошли ко вновь образованному Масловскому району. 6 марта 1959 года в связи с ликвидацией Масловского района в Мышкинский район вошли Богородский, Мартыновский и Рождественский сельсоветы.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Мышкин) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Мышкинский район как административно-территориальная единица области включает 10 сельских округов и 1 город районного значения.

Мышкинский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 3 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 2 сельских поселения.

К 1 января 2005 года законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в муниципальном районе были созданы городское поселение город Мышкин и 4 сельских поселения: Охотинское, Приволжское, Рождественское и Шипиловское. Законом Ярославской области от 30 апреля 2009 года были упразднены Рождественское и Шипиловское сельские поселения, территории которых включены в Приволжское сельское поселение.

Населённые пункты 
Всего в районе насчитывается 254 населённых пункта, в том числе один город и 253 сельских населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты

В 1996 году упразднены: село Николо-Топор Мартыновского сельсовета, а также деревни: Меньшиково Архангельского сельсовета; Труфаново Богородского сельсовета; Горелово, Марфино, Пшенисново Крюковского сельсовета; Анфимово, Преснецово, Упругово Поводневского сельсовета; Коренево, Савино Рождественского сельсовета; Федотовская Флоровского сельсовета.

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 Сведения на сайте областной администрации